Jan I van Armagnac (~1306-1373), graaf van Rodez (1313-1373), Armagnac en Fézensac (1319-1373)
 Jan I van Fézensaguet (+1390), burggraaf van Fézensaguet (1339-1390)
 Jan II van Armagnac (~1333-1384), graaf van Charolais (1364-1384), Armagnac, Fézensac en Rodez (1373-1384)
 Jan III van Armagnac (~1359-1391), graaf van Armagnac, Fézensac, Rodez (1384-1391) en Charolais (1384-1390)
 Jan IV van Armagnac (1396-1450), graaf van Armagnac, Fézensac en Rodez (1418-1450)
 Jan IV van Armagnac (~1421-1473), graaf van Armagnac, Fézensac en Rodez (1450-1473)
 Jan van Armagnac-Nemours (~1467-1500), hertog van Nemours en graaf van Pardiac (1484-1500)